Do turnaje mužské dvouhry na tenisovém turnaji International German Open 2013 nastoupilo celkem šedesát čtyři tenistů. Obhájcem titulu z minulého ročníku International German Open byl argentinský tenista Juan Mónaco, který nestačil ve čtvrtfinále na třetího nasazeného Nicoláse Almagra.

Vítězem se stal dvanácty nasazený italský tenista Fabio Fognini, který ve finále zdolal argentinského kvalifikanta Federico Delbonise po setech 4–6, 7–6 a 6–2. Vítěz si připsal do žebříčku ATP 500 bodů a získal finanční odměnu ve výši 251 200 €.

Nasazení hráčů 
Všichni nasazení měli volný los do druhého kola.
  Roger Federer (semifinále)
  Tommy Haas (čtvrtfinále)
  Nicolás Almagro (semifinále)
  Jerzy Janowicz (3. kolo, skreč)
  Juan Mónaco (čtvrtfinále)
  Andreas Seppi (2. kolo)
  Alexandr Dolgopolov (2. kolo)
  Jérémy Chardy (2. kolo)
  Benoît Paire (3. kolo)
  Tommy Robredo (2. kolo)
  Feliciano López (3. kolo)
  '''Fabio Fognini (vítěz)
  Michail Južnyj (2. kolo)
  Fernando Verdasco (čtvrtfinále)
  Ernests Gulbis (2. kolo)
  Martin Kližan ''(2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Kvalifikace

Nasazení hráčů 
  Łukasz Kubot (kvalifikován)
  Adrian Ungur (2. kolo)
  Serhij Stachovskyj (1. kolo)
  Filippo Volandri (1. kolo)
  Martín Alund (1. kolo)
  Federico Delbonis (kvalifikován)  João Souza (2. kolo)
  Jan Hájek (kvalifikován)
  Blaž Kavčič (kvalifikován)
  Diego Sebastián Schwartzman (kvalifikován)
  Andrej Golubjev (kvalifikován)
  Daniel Muñoz de la Nava (2. kolo)

Kvalifikanti 
  Łukasz Kubot
  Diego Sebastián Schwartzman
 ''' Andrej Golubjev  Jan Hájek
  Blaž Kavčič
 ''' Federico Delbonis

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Kvalifikace dvouhry

ATP World Tour 2013
Hamburg European Open
Tenis v Německu v roce 2013